Zahořany est un toponyme qui peut désigner :

Zahořany, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Zahořany, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie